Colorado is Spaans voor 'rood' (afgeleid van het Latijnse coloratus 'gekleurd', 'gebruind'). Het kan verwijzen naar:

Plaatsen 
Verenigde Staten
 Colorado, een grote rivier in de Verenigde Staten
 Colorado (Texas), een rivier in Texas
 Colorado (staat), een staat van de Verenigde Staten
 Colorado, een voormalig territorium van de Verenigde Staten
 Colorado City, verschillende plaatsen in de Verenigde Staten
 Colorado County, een county in de Amerikaanse staat Texas
 Coloradowoestijn, een woestijn in de Amerikaanse staat Californië

Zuid-Amerika
 Colorado (Paraná), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Colorado (Rio Grande do Sul), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Colorado (rivier in Argentinië), rivier in het zuiden van Argentinië
 Colorado do Oeste, twee bestuurseenheden in de Braziliaanse deelstaat Rondônia

Politiek 
 Coloradopartij, de naam van twee politieke partijen in Paraguay en Uruguay

Biologie 
 Coloradochipmunk
 Coloradokever
 Coloradopad
 Colorado-zilverspar

Andere 
 Colorado (Xandra), Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival van 1979
 Colorado EC, voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Curitiba
 Colorado, het 39e studioalbum van Neil Young
 Colorado (film), Italiaanse film van Sergio Sollima uit 1966